Buan kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Buan (ort i Filippinerna, Muslimska Mindanao, Province of Tawi-Tawi), 
 Buan (ort i Filippinerna, Muslimska Mindanao, Province of Sulu),

Storbritannien 

 Buan, Wales, community, Wales, Gwynedd,

Sydkorea 

 Buan-gun, landskommun, Norra Jeolla, 
 Buan-eup, köping och centralort i Buan-gun

Robotskapade Filippinernaförgreningar